Die 90. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1986/87 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Neuchâtel Xamax.

Nationalliga A 

|}

 FC Locarno und FC La Chaux-de-Fonds steigen direkt in die NLB ab.
 Die NLA-Vereine FC Aarau, FC Basel, Vevey-Sports, FC Wettingen und die NLB-Vereine FC Grenchen, FC Lugano, FC Bulle und ES Malley absolvierten einen Stichkampf um die zwei NLA-Plätzen für die nächste Saison. Dieser wird durch FC Aarau (Finale gegen ES Malley) und FC Basel (Finale gegen FC Bulle) gewonnen. Somit verbleiben FC Aarau und FC Basel in der NLA. Vevey-Sports und FC Wettingen steigen demnach in die NLB ab.

Nationalliga B 

|}

 SC Kriens steigt nach einem Auf-/Abstiegsstichkampf der vier NLB-Letzten und von 8 Erstligisten in die 1. Liga ab.

1987
Fußballsaison 1986/87